Neder heißen folgende geographischen Objekte:
 Neder (Gemeinde Gries), Rotte in Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Neder (Gemeinde Grinzens), Rotte bei Grinzens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Neder (Gemeinde Neustift), Ortsteil von Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Neder (Gemeinde Sölden), Weiler in der Ortschaft Heiligkreuz, Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, Tirol
 Mount Neder, Berg im Viktorialand, Antarktika
sowie:
 Brauerei Neder, Forchheim

Neder ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Neder (* 1985), deutsche Autorin, Kolumnistin und Journalistin
 Herbert Neder (1939–2015), deutscher Politiker
 Johann Michael Neder (1807–1882), österreichischer Maler
 Reinhard Neder (* 1959), deutscher Kristallograph und Hochschullehrer